Мавлянов Абдумалік Ісмаїлжанович (1964–) — киргизький футболіст і тренер.
 Абдуразак Мавлянов (1908—1975) — радянський і узбецький державний і партійний діяч, голова Ради Міністрів Узбецької РСР (1950—1951).
 Мавлянов Абдирахман Субанкулович (1947—2020) — доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук Киргизької Республіки, академік Киргизької інженерної академії.
 Ашурбой Мавлянов (1908—1969) — радянський таджицький кераміст.
 Мавлянов Гані Арифханович (1910—1988) — радянський гідрогеолог, сейсмолог, академік АН Узбецької РСР.
 Мавлянов Нажміддін Джалолдінович (1979–) — російський і узбецький оперний співак.